Mythos (altgriechisch für „Rede, sagenhafte Geschichte, Märchen“) steht für:
 Mythos, kulturelle oder religiöse Erzählung
 Mythos (Album), und die gleichnamige Single-Auskopplung des deutschen Rappers Bushido (2018)
 Mythos (Mario-Pavone-Album), Jazzalbum von Mario Pavone (2002)
 Mythos (deutsche Band), Krautrock-Band mit gleichnamigem Album (1972)
 Mythos (kanadische Band), New-Age-Band mit gleichnamigem Album (1998)
 Mythos Brewery, Mythos Bier, griechische Brauerei
 Ferrari Mythos, Roadster-Prototyp
 Der Mythos, original Shénhuà, chinesischer Film von Stanley Tong (2005), mit Jackie Chan

Siehe auch:

 Mythographie (Sammlung und Interpretation von Mythen)
 Mythologie (Gesamtheit der Mythen einer Kultur)
 Mythen (Schweizer Bergmassiv)
 Mythor (deutsche Fantasy-Heftroman-Serie ab 1980)